Sunday Bloody Sunday hkan syfta på:

 Sunday Bloody Sunday – originaltitel på en film från 1971, se Söndag, satans söndag
 Sunday Bloody Sunday (John Lennon-låt) – en sång från 1972 av John Lennon and Yoko Ono på albumet Some Time in New York City
 Sunday Bloody Sunday (sång) – en sång från 1983 av irländska rockbandet U2

Se även 
 Den blodiga söndagen